За треньор на футболния отбор на Левски (София) са били назначавани общо 51 специалисти от 8 различни държави (България, Русия, Австрия, Унгария, Чехословакия, Украйна, Сърбия и Германия).

В началото на съществуването си отборът не е имал треньор. Тренировките, тактическите схеми и съставите са били определяни опитните играчи в отбора. По време на общо събрание на клуба, проведено през 1921 г., е създаден постът „завеждащ спорта“. Част от функциите на заемащия поста са били именно треньорските задължения. Първият официално назначен треньор в клуба е Цветан Генев, който поема отбора през 1933 г.

Треньори по сезони 
 1922 –  Борис Василев
 1923 –  Борис Василев
 1924 –  Михаил Борисов
 1925 –  Борис Василев
 1926 –  Борис Василев
 1927 –  Борис Василев
 1928 –  Иван Качев
 1929 –  Иван Качев
 1930 –  Иван Качев
 1931 –  Иван Качев
 1932 –  Иван Качев
 1933 –  Цветан Генев
 1934 –  Иван Радоев /  Георги Караиванов
 1935 –  Георги Караиванов /  Рудолф Льовенфелд
 1936 –  Рудолф Льовенфелд /  Иван Радоев
 1937 –  Кирил Йовович
 1938 –  Иван Радоев
 1939 –  Димитър Мутафчиев
 1940 –  Асен Панчев
 1941 –  Милош Стружка
 1942 –  Асен Панчев
 1943 –  Асен Панчев
 1944 –  Асен Панчев /  Иван Радоев
 1945 –  Иван Радоев
 1946 –  Иван Радоев
 1947 –  Иван Радоев
 1948 –  Иван Радоев
 1948/49 -  Рижьо Шомлай
 1950 –  Иван Радоев
 1951 –  Иван Радоев /  Венцислав Ангелов
 1952 –  Венцислав Ангелов /  ЛюбомирПетров
 1953 –  Димитър Мутафчиев
 1954 –  Васил Спасов
 1955 –  Васил Спасов
 1956 –  Васил Спасов /  Георги Пачеджиев
 1957 –  Георги Пачеджиев
 1958 –  Георги Пачеджиев
 1958/59 -  Георги Пачеджиев
 1959/60 -  Георги Пачеджиев /  Коце Георгиев
 1960/61 -  Коце Георгиев /  Кръстьо Чакъров
 1961/62 -  Кръстьо Чакъров
 1962/63 -  Кръстьо Чакъров
 1963/64 -  Кръстьо Чакъров
 1964/65 -  Христо Младенов /  Рудолф Витлачил
 1965/66 -  Рудолф Витлачил
 1966/67 -  Кръстьо Чакъров
 1967/68 -  Кръстьо Чакъров
 1968/69 -  Кръстьо Чакъров /  Васил Спасов
 1969/70 -  Кръстьо Чакъров /  Рудолф Витлачил
 1970/71 -  Рудолф Витлачил /  Йончо Арсов
 1971/72 -  Йончо Арсов
 1972/73 -  Йончо Арсов /  Димитър Дойчинов
 1973/74 -  Димитър Дойчинов
 1974/75 -  Димитър Дойчинов /  Иван Вуцов
 1975/76 -  Иван Вуцов
 1976/77 -  Васил Спасов
 1977/78 -  Иван Вуцов
 1978/79 -  Иван Вуцов
 1979/80 -  Иван Вуцов
 1980/81 -  Христо Младенов
 1981/82 -  Христо Младенов /  Добромир Жечев
 1982/83 -  Добромир Жечев
 1983/84 -  Васил Методиев
 1984/85 -  Васил Методиев
 1985/86 -  Кирил Ивков
 1986/87 -  Кирил Ивков /  Павел Панов
 1987/88 -  Васил Методиев
 1988/89 -  Васил Методиев /  Добромир Жечев
 1989/90 -  Добромир Жечев /  Павел Панов
 1990/91 -  Павел Панов /  Васил Методиев
 1991/92 -  Васил Методиев /  Динко Дерменджиев /  Иван Вутов
 1992/93 -  Иван Вутов
 1993/94 -  Георги Василев
 1994/95 -  Георги Василев
 1995/96 -  Иван Кючуков
 1996/97 -  Георги Цветков /  Андрей Желязков
 1997/98 -  Стефан Грозданов /  Михаил Вълчев
 1998/99 -  Вячеслав Грозни /  Ангел Станков
 1999/00 -  Люпко Петрович /  Димитър Димитров
 2000/01 -  Владимир Федотов /  Люпко Петрович
 2001/02 -  Люпко Петрович /  Георги Тодоров /  Рюдигер Абрамчик /  Славолюб Муслин
 2002/03 -  Славолюб Муслин /  Георги Тодоров
 2003/04 -  Георги Тодоров /  Георги Василев
 2004/05 -  Станимир Стоилов
 2005/06 -  Станимир Стоилов
 2007/07 -  Станимир Стоилов
 2007/08 -  Станимир Стоилов /  Велислав Вуцов
 2008/09 -  Велислав Вуцов /  Емил Велев
 2009/10 -  Емил Велев /  Ратко Достанич /  Антони Здравков
 2010/11 -  Ясен Петров
 2011/12 -  Георги Иванов /  Николай Костов /  Ясен Петров
 2012/13 -  Илиян Илиев /  Николай Митов
 2013/14 -  Николай Митов /  Славиша Йоканович /  Антони Здравков /  Елин Топузаков
 2014/15 -  Хосе Мурсия /  Георги Иванов /  Стойчо Стоев
 2015/16 –  Стойчо Стоев /  Люпко Петрович
 2016/17 –  Люпко Петрович /  Елин Топузаков /  Николай Митов
 2017/18 –  Николай Митов /  Делио Роси
 2018/19 –  Делио Роси /  Тодор Симов /  Славиша Стоянович /  Георги Дерменджиев /  Георги Тодоров / Петър Хубчев
 2019/20 –  Петър Хубчев / Георги Тодоров
 2020/21 –  Георги Тодоров /  Живко Миланов /  Славиша Стоянович
 2021 –  Живко Миланов /  Тодор Симов /  Станимир Стоилов

Брой сезони начело на отбора 

Забележка: За един сезон в класацията, освен целите сезони начело на отбора, се брои и всяка част от сезон, започнат или довършен такъв. Непълната информация по темата прави невъзможна направата на класация по прекарани дни или месеци начело на отбора, която би била далеч по-пълна и по-достоверна.

Статистика 

Забележка: Статистиката е до края на 2011 година.

Вижте също 
 Списък на треньорите в българския професионален футбол

Външни препратки 
 Списък с треньорите на ПФК Левски (София) в официалния сайт на клуба 
 Списък с треньорите на ПФК Левски (София) в www.geocities.com/levski2000
 Списък с треньорите на ПФК Левски (София) в LevskiSofia.info

 
Левски (София)